ТВВ — многозначная аббревиатура:
 ТВВ — текстильно-вспомогательные вещества
  — аббревиатура латиницей

См. также 
 ТВВД — турбовинтовентиляторный двигатель
  — аббревиатура латиницей